Cecil Day-Lewis, (1904-1972), poète britannique ;
Daniel Day-Lewis (né en 1957), acteur britannique et irlandais, fils du précédent.

Voir aussi
 ;
.